Адвенти́зм ( — пришествие) — религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Поначалу движение объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого Второго пришествия Христа.

История 
Летом 1831 года проповедник баптистской общины г. Хэмптона (штат Нью-Йорк) Уильям Миллер (1782—1849) объявил, что ему удалось, изучая Библию, вычислить точную дату пришествия Христа — 22 октября 1844 года. Он издал книгу «Доказательства Писания и истории о втором пришествии Христа в 1843 году, изложенные в обзоре докладов» где Миллер изложил своё предположение, что Иисус должен вернуться между 21 марта 1843 года и 21 марта 1844 года. Когда заговорили о том, что точная дата Второго пришествия — двадцать второе октября 1844 года, то Миллер согласился с этим лишь за шестнадцать дней, до того как это событие должно было произойти. Члены различных протестантских деноминаций присоединились к Миллеру, образовав адвентистское движение. Однако Пришествия Христа в рассчитанные сроки не произошло. После «Великого разочарования», вызванного ошибочным толкованием библейских пророчеств, Миллер, а также многие его ученики и последователи старались более не называть точных сроков Второго пришествия.

Из различных направлений и течений, возникших после раскола миллеритского движения, наиболее известны Свидетели Иеговы и адвентисты седьмого дня. 

Среди первых адвентистов были выходцы из различных церквей и деноминаций. Некоторые из первых адвентистов были, например, унитариями, то есть отвергали доктрину о Триединстве Бога.

Из других ныне существующих адвентистских вероисповеданий, имеющих свои корни в адвентизме седьмого дня, известны «адвентисты-реформисты» (см. Адвентисты седьмого дня реформационного движения), «» (),  (, харизматического направления, в основном в Бразилии), Церковь Верных и Свободных Адвентистов Седьмого дня, Христианские субботники, Общество Фундаментального Иудаизма (т.н. «адвентисты-фундаменталисты», «иудействующие адвентисты»).

Среди других адвентистских религиозных организаций, не связанных с адвентистами седьмого дня, наиболее известны «» (), « () и отдельные независимые церкви и миссии (все немногочисленны). Они, в отличие от адвентистов седьмого дня и адвентистов-реформистов, не признают авторитет трудов Эллен Уайт. За исключением Церкви Бога (седьмого дня) все они празднуют воскресенье, а не субботу, и не соблюдают пищевых ограничений. Церковь Пришествия также имеет не централизованное, а конгрегациональное устройство.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Элбакян Е. С. Адвентисты // Религиоведение: Словарь. — М.: Академический проект, 2007.
 Neufield, Don F. ed. Seventh-day Adventist Encyclopedia (10 vol 1976), official publication.

См. также 

 Адвентисты седьмого дня
 Адвентизм на Украине
 АСД Реформационного Движения
 Миллер, Уильям (адвентист)
 Уайт, Эллен (проповедница)

Интернет-ресурсы адвентистов 
 Интернет-ресурсы АСД см. в статье Адвентисты седьмого дня
 Сайт Генеральной конференции Церкви Пришествия (ACGC)  
 Официальный сайт Адвентистской церкви обетования 
 Официальный сайт Церкви адвентистов субботнего покоя 
 Официальный сайт независимой адвентистской миссии MHA 

Адвентизм